Бринк () — англомовне прізвище.

 Бобби Бринк
 Бред Бринк
 Бриджит Бринк
 Марія Бринк
 Милтон Бринк

Див. також 
 Брінк

Англійські прізвища